Клобу́к
 Клобук — високий головний убір із покривалом у православних ченців.
 Клобук — шкіряний ковпачок на голову мисливського птаха.
 Чорні клобуки — військові поселенці з кочовиків на південних рубежах Київської Русі.